Kempers ist der Familienname folgender Personen:

 Bram Kempers (* 1953), niederländischer Kunsthistoriker 
 Chris Kempers (* 1965), deutsche Sängerin
 Cornelia Kempers (* 1954), deutsche Schauspielerin
 Karel Philippus Bernet Kempers (1897–1974), niederländischer Musikwissenschaftler
 Manfred Kempers (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Tom Kempers (* 1969), niederländischer Tennisspieler